Laranja Freak é uma banda de rock psicodélica de Porto Alegre, Rio Grande do Sul,  Brasil. Criada em 1997, faz o que chama de "música psicodélica frenética", fazendo um misto entre a Jovem Guarda, psicodelia e rock.

Lançou os discos Música Psicodélica Frenética (EP - 2001 - Independente), Entre as Moléculas (EP - 2002 - Migué Records), Brasas Lisérgicas (2004 - Baratos Afins), que concorreu ao prêmio Dynamite / Claro de melhor álbum de rock independente de 2004, Laboratório do Alberto ou Albert Hoffmann (EP - 2009 - Independente) e Alguns Janeiros Nas Costas (2016 - Baratos Afins).

Participou também das coletâneas "Brazilian Peebles II" (2002 - Baratos Afins), lançadas no Brasil e no Japão, "Ainda Somos Inúteis! Um Tributo ao Ultraje a Rigor" (2005 - Monstro Discos), "Clássicos da Noite Senhor" F "(2005 - Senhor F Discos)," Eu Não Sou Cachorro Mesmo "(2006 - Allegro Discos), "Gauleses Irredutíveis Merecem Aplauso Volume I (2011) e das coletâneas inglesas The Rough Guide To Psychedelic Brazil (2013 - WMN), The Rough Guide to a World of Psychedelia (2016 - WMN) e na coletânea australiana The Rough Guide to Brazilian Psychedelia (2020 - WMN)

Foi parte da trilha sonora dos curtas-metragens "A Sopa" (2003) e "Veludos e Cacos de Vidro" (2004), de Marco Martins, com a música Sempre Livre.

Bandas do Brasil